Chevrolet Serie 156 steht für folgende Automodelle:

 Chevrolet Bel Air (1965–1971)
 Chevrolet Townsman (1969–1971), siehe Chevrolet Townsman #Townsman Serien 156 und 1L (1969–1972)